Malherbe bezeichnet:
 Malherbe-sur-Ajon, französische Gemeinde (Commune nouvelle) in der Normandie

Malherbe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hippolyte Malherbe (1845–1915), französischer Chirurg
 Alfred Malherbe (1804–1865), französischer Richter und Naturforscher
 Apolline de Malherbe (* 1980), französische Radio- und Fernsehjournalistin
 Arnaud Malherbe (* 1972), südafrikanischer Leichtathlet
 Charles Théodore Malherbe (1853–1911), französischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Didier Malherbe (* 1943), französischer Jazz-Saxophonist
 Edmond Malherbe (1870–1963), französischer Komponist
 Ernst Gideon Malherbe (1895–1982), südafrikanischer Bildungswissenschaftler und Hochschulrektor
 François de Malherbe (1555–1628), französischer Dichter
 Frans Malherbe (* 1991), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gilbert Malherbe († 1320), schottischer Ritter und Verschwörer
 Henry Malherbe (1886–1958), französischer Schriftsteller
 Ivor Malherbe (* 1962), Schweizer Jazzmusiker und Moderator
 Joseph François Malherbe (1733–1827), französischer Chemiker und Gelehrter
 Maria-Dolorès de Malherbe (1894–1966), französische Gerechte unter den Völkern
 Suzanne Malherbe (1892–1972), französische Fotografin

Siehe auch
 Malherbe ist ein Namensbestandteil des französischen Fußballvereins SM Caen.